Alcázar del Rey kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alcázar del Rey (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Alcázar del Rey (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar